Center Point – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Center Point – città della Contea di Clay, Indiana
 Center Point – città della Contea di Linn, Iowa